Эшли Сьюзен Джонсон (; род. 9 августа 1983) — американская актриса. Наиболее известна своими ролями в фильмах «Самоволка», «Чего хотят женщины», а также игрой и озвучиванием персонажа Элли в серии компьютерных игр The Last of Us.

Биография 
Эшли родилась в , штат Калифорния. Мать Нэнси (урожд. Спруел), независимый продюсер фильмов, отец Клиффорд Джонсон, сын пианистки Эвелин Тафт, капитан судна. Он умер от рака печени в июле 2000 года. У неё есть брат Крис и сестра Хейли. Из-за работы отца она переехала в штат Мичиган. Эшли окончила среднюю школу, когда ей было 15 лет.

Её актёрская карьера началась в возрасте семи лет с роли Николь Готье в фильме 1990 года «Самоволка», главную роль в котором сыграл Жан-Клод Ван Дамм.

В 1994 году Эшли снялась в сериале «Американская девушка», но сериал закрыли после первого сезона. В 2000 году Эшли снялась в роли дочери героя Мела Гибсона в комедии «Чего хотят женщины». Снималась в различных сериалах и телешоу, озвучивала мультфильмы и видеоигры.

Фильмография

Critical Role: Веб-шоу и мультсериал на его основе 

«Critical Role» — американский веб-сериал, в рамках которого профессиональные актёры озвучивания играют в настольные ролевые игры, преимущественно Dungeons & Dragons.

Ссылки 

Дети-актёры США
Лауреаты премии «Молодой актёр»
Киноактрисы США